Hans Büchler ist der Name folgender Personen:

* Hans Büchler (Politiker) (1940–2019), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Hans Büchler (Heimatforscher) (* 1942), Schweizer Lehrer, Heimatforscher und Museumskurator
 Hans Peter Büchler (* 1973), Schweizer Physiker